Padarincang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padarincang, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Padarincang, distrikt, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar